Гоуджеки́т — топоним в России:

 Гоуджекит — упразднённый посёлок, бывший в подчинении Северобайкальского горсовета Бурятии.
 Гоуджекит — река в Северо-Байкальском районе Бурятии, правый приток Тыи.
 Гоуджекит — разъезд Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии.